Fatra bezeichnet zwei Gebirgszüge in der Slowakei: 
 Kleine Fatra (slowakisch Malá Fatra) im Nordwesten 
 Große Fatra (slowakisch Veľká Fatra) im Südosten

Die Abkürzung FATRA bezeichnet:
 FATRA e. V., Frankfurter Arbeitskreis Trauma und Exil 

FATRA